A Associação Desportiva Angatubense foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Angatuba, estado de São Paulo, fundado em 19 de março de 1963. Atualmente é um clube social e sua sede está estabelecida na Rua Cornélio Vieira de Morais, Centro. Nas décadas de 1970 e 1980, mandava seus jogos profissionais no estádio municipal Roldão Vieira de Moraes, com capacidade para aproximadamente 2000 pessoas. Suas cores são grená e branco.

História 
O clube participou das divisões menores do Campeonato Paulista de Futebol, mas nunca esteve na divisão principal.

Sua primeira participação foi em 1978, na Terceira Divisão (atual A-3) da Federação Paulista de Futebol. No ano seguinte, participou da Quarta Divisão (atual Série B), e em 1980, mais uma vez desceu um patamar, disputando a Quinta Divisão (atualmente extinta), repetindo o feito em 1981. 

Em 1982, a FPF reorganizou suas divisões inferiores e a Angatubense disputou novamente a Terceira Divisão. Em 1984, frente às dificuldades inerentes ao campeonato paulista, desistiu da competição, mas completou sua jornada em 1985. Em 1986, desativou seu departamento de futebol profissional e não mais retornou.

Participações em estaduais 
 Terceira Divisão (atual A-3) = 05 (cinco)
- 1978 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985
 Quarta Divisão (atual Série B) = 01 (uma)
- 1979
 Quinta Divisão (atualmente extinta) = 02 (duas) 
- 1980 - 1981

Angatubense
Angatubense